2 miejscowości w Estonii:
 Vorsti – wieś w prowincji Jõgeva, w gminie Pajusi.
 Vorsti – wieś w prowincji Virumaa Zachodnia, w gminie Väike-Maarja.